Fiona Ferro è la campionessa in carica, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Clara Burel.

In finale Tamara Zidanšek ha sconfitto Clara Burel con il punteggio di 4-6, 7-65, 6-1.

Teste di serie 

  Tamara Zidanšek (campionessa)
  Fiona Ferro (quarti di finale)
  Jil Teichmann (primo turno)
  Camila Giorgi (secondo turno)

  Caroline Garcia (semifinale)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Jasmine Paolini (secondo turno)
  Anna Blinkova (secondo turno)

Wildcard 

  Alycia Parks (secondo turno)
  Tess Sugnaux (primo turno)

  Simona Waltert

Qualificate 

  Astra Sharma (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (quarti di finale)

  Ulrikke Eikeri (primo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lausanne 2021